Anna van Bohemen (-1265), koningin van Polen (1238-1241)
 Anna van Bohemen (1290-1313), koningin-gemaal van Bohemen (1306-1310)
 Anna van Bohemen (1366-1394), koningin van Engeland (1382-1394)
 Anna van Bohemen en Hongarije (1503-1547), koningin- en keizerin-gemalin van het Heilige Roomse Rijk (1531-1547)